Contrapunto puede referirse a:

 Contrapunto, una técnica de composición musical que evalúa la relación existente entre dos o más voces independientes.
 Contrapunto, novela del escritor inglés Aldous Huxley publicada en 1928.
 Contrapunto, portal web de noticias con sede en Caracas, Venezuela, lanzado en 2014.
 Contrapunto, programa periodístico dominical de investigación peruano transmitido por Latina Televisión entre 1989 y 2002.